Magdalen College kan verwijzen naar verschillende instellingen:

In het Verenigd Koninkrijk:
 Magdalen College (Oxford) - een college aan Oxford University
 Magdalen College School (Oxford) - een lagere en middelbare jongensschool in Oxford

In de Verenigde Staten:
 Magdalen College (New Hampshire) - een katholieke hogeschool (college) in Warner, New Hampshire

Zie ook
 Magdalene College (Cambridge) - een college aan Cambridge University